V baráži Světové skupiny Davis Cupu 2013 se mezi 13. a 15. zářím utkalo osm týmů, které prohrály v 1. kole Světové skupiny – Španělsko, Rakousko, Chorvatsko, Švýcarsko, Německo, Belgie, Brazílie a Izrael, s osmi družstvy z 1. skupin tří regionálních zón. Los proběhl 11. dubna 2013 v Londýně.

Vítězové se kvalifikovali do Světové skupiny pro rok 2014 a poražení pak sestoupili do 1. skupin tří regionálních zón pro rok 2014.

Týmy 
Tučně jsou zvýrazněny týmy, které postoupily do Světové skupiny 2014. 

Týmy ze Světové skupiny
 
 
 
 
 
 
 
 

Týmy z regionálních zón

Barážová utkání 
Datum konání: 13. – 15. září 2013

Nasazené týmy

Španělsko vs. Ukrajina

Nizozemsko vs. Rakousko

Chorvatsko vs. Velká Británie

Švýcarsko vs. Ekvádor

Německo vs. Brazílie

Polsko vs. Austrálie

Belgie vs. Izrael

Japonsko vs. Kolumbie

Reference 

Davis Cup 2013